Курайш-хан II (?—1618) — хан государства Мамлакат-и Моголийе (иначе называемого Могулия или Яркендское ханство) (1618). Сын Йунус-султана.

Был провозглашён ханом ишикагой Абу-л-Ма'ани и хакимом Сарыкола Мухаммад-Касимом после убийства Шуджа ад-Дин Ахмад-хана. Когда в Кашгар дошло известие об убийстве хана и объявлении ханом Курайш-султана, Абд ал-Латиф-хан I тут же выступил на Яркенд и в местности Рабатчи взял верх над узурпатором. По утверждению Махмуда бен Вали, правление Курайш-хана II продолжалось всего девять дней. Впоследствии был убит вместе со своим братом.

Литература 
 Шах Махмуд ибн мирза Фазил Чурас. Хроника. М. Наука. 1976

Туглуктимуриды
Правители Азии XVII века
Правители Яркедского ханства